Echinaster crassus är en sjöstjärneart som beskrevs av Müller och Franz Hermann Troschel 1842. Echinaster crassus ingår i släktet Echinaster och familjen krullsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krullsjöstjärnor
crassus